Montmirail kan syfta på:
 Montmirail, Marne
 Montmirail, Sarthe